Schluchsee (gemeente)
Schluchsee (meer)